Le nom Solano peut désigner :

Patronyme 

 
Héctor Solano Segura (1969-2013), catcheur mexicain
 Nolberto Solano (1974-), footballeur péruvien devenu entraîneur.
 Remedios Solano Rodríguez (1969-), écrivaine, historienne et professeure espagnole.

Toponyme 

 le comté de Solano en Californie ;
 Solano, municipalité dans le département de Caquetá, en Colombie ;
 Solano, un corregimiento situé dans le district de Bugaba, province de Chiriquí, au Panama ;
 Solano, une municipalité de la province de Nueva Vizcaya, aux Philippines ;
 Solano, paroisse civile de l'État d'Amazonas au Venezuela ;
 Solano, localité de la paroisse civile homonyme dans l'État d'Amazonas au Venezuela.

Langue 
 le solano, une langue amérindienne isolée.
Patronyme hispanique